International Ice Hockey League 1993/1994 var den andra säsongen av International Ice Hockey League. 24 lag deltog i ligan och Lada Toljatti blev mästare.

Grundserien
I grundserien spelades 46 omgångar. Därefter gick de 16 bästa lagen från  till slutspel. Slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Torpedo Ust-Kamenogorsk drog sig ur på grund av att de flesta spelarna i laget skulle delta i ishockey-VM i Grupp C för Kazakstan. Även 17:e-placerade Sokol Kiev som först fick erbjudandet avstod av samma anledning, då de flesta av spelarna skulle spela för Ukraina i samma VM-turnering. Istället tog 18:e-placerade Metallurg Cherepovets lagets plats i slutspelet. Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1993/1994